Afrin, città siriana 
Distretto di Afrin, distretto siriano
Afrin nahiyah, sottodistretto siriano
Regione di Afrin
Afrin, fiume, affluente dell'Oronte